Дена́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 11 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 481 особи у працездатному віці (15-64 років) 362 були активні, 119 — неактивні (показник активності 75,3%, у 1999 році було 70,7%). З 362 активних працювали 333 особи (186 чоловіків та 147 жінок), безробітних було 29 (15 чоловіків та 14 жінок). Серед 119 неактивних 39 осіб було учнями чи студентами, 32 — пенсіонерами, 48 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 292 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 750,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Денат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн